Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Tianjin Open 2014 nastoupilo šestnáct dvojic. Jednalo se o premiérový ročník čínské události hrané na otevřených tvrdých dvorcích.

Deblovou soutěž vyhrála druhá nasazená rusko-australská dvojice Alla Kudrjavcevová a Anastasia Rodionovová, jejíž členky ve finále zdolaly rumunsko-slovinský pár Sorana Cîrsteaová a Andreja Klepačová. Po rovnocenném rozdělení úvodních dvou sad 6–7(6–8), 6–2, rozhodl o vítězkách až supertiebreak poměrem míčů [10–8].

Každá z vítězek si do žebříčku WTA ve čtyřhře připsala 280 bodů. Obě šampiónky si připsaly pátou společnou trofej, z toho třetí v probíhající sezóně. Kudrjavcevová získala osmou a Rodionovová devátou kariérní trofej ze čtyřhry okruhu WTA Tour.

Nasazení párů 
  Martina Hingisová /  Flavia Pennettaová (čtvrtfinále)
  '''Alla Kudrjavcevová /  Anastasia Rodionovová (vítězky)
  Alison Riskeová /  Ajla Tomljanovićová (semifinále)
  Chan Chin-wei /  Sü I-fan ''(semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Tianjin Open
WTA Tour 2014
Tenis v Číně v roce 2014